Валентин Кириллов:
 Кириллов, Валентин Евгеньевич (род. 1954) — советский и российский футболист, тренер, функционер.
 Кириллов, Валентин Фёдорович (1938—2017) — советский и латвийский шахматист.